Поля́рная звезда́ ( ), настоящие имя Жан-Поль Бабье () — персонаж, канадский супергерой комиксов издательства Marvel Comics. Брат-близнец супергероини Авроры. Может передвигаться на огромной скорости, бегать по воде и летать. Обладает улучшенными рефлексами и навыками ведения бизнеса. Автор книги «Рождённый нормальным», в которой описывает жизнь супергероя и свою гомосексуальность.

Один из первых персонажей американских комиксов с гомосексуальной ориентацией. В Astonishing X-Men # 51 (июнь 2012) вышел замуж за Кайла Джинаду, что стало первым изображением однополых браков в популярных комиксах.

История публикации

Биография 

Родители Жан-Поля и Жан-Мари погибли в автокатастрофе. Детей приютила кузина матери. Вследствие финансовых трудностей Жан-Мари отправили в частную католическую школу. В возрасте 6 лет у Жан-Поля умирают приёмные родители и его усыновляют. В юности Бабье промышлял воровством. Также провёл некоторое время в цирке, где и приобрёл акробатические навыки. Став Олимпийским чемпионом в горных лыжах, парень привлек внимание Джеймса Хадсона, основателя команды «Отряд Альфа». Незадолго до этого Хадсон завербовал Аврору. Бабье принял предложение вступить в команду, желая познакомиться со своей сестрой, но позднее из-за разногласий с ней покидает команду. Стал довольно известным в Канаде бизнесменом. Позже начал преподавать в Институте Ксавье основы бизнеса. После событий Secret Invasion захотел пожить спокойной жизнью и создал бизнес в экстремальном виде спорта. Однако после просьбы Росомахи вернуться, он вступил в команду Людей-Икс и помог им одолеть Братство Сестёр Мутантов.

Гомосексуальность 
Хотя Джон Бирн, создатель комикса, позднее и утверждал, что гомосексуальность Полярной звезды планировалась с момента его создания, в 1983—1985 единственным указанием на неё могло служить отсутствие интереса к женщинам; однако, подобное отсутствие интереса не являлось исключительным среди супергероев. Скрытая гомосексуальность Полярной звезды в сочетании с его полулегальной деятельностью и антипатией, испытываемой к нему другими персонажами, делала его мало популярным и среди читателей. С переходом создания комиксов к  ситуация изменилась: Мантло заговорил о неназываемом. Так в 1987 году у Полярной звезды была обнаружена загадочная болезнь. Мантло планировал, что эта болезнь окажется СПИДом, однако редактор запретил подобное развитие событий равно как и какое-либо другое упоминание гомосексуальности Полярной звезды: загадочная болезнь оказалась магической, Полярная звезда был вынужден вернуться на свою планету и со временем тема гомосексуальности исчезла.

Силы и способности

Другие версии

Вне комиксов

Примечания

Ссылки 
 
 MarvelDatabase:Northstar (Jean-Paul Beaubier)
 MarvelDatabase:Character Gallery Northstar (Jean-Paul Beaubier)
 MarvelDatabase:Northstar (Ultimate)
 AlphaFlight.Net Alphanex Entry On — Northstar
 UncannyXmen.net Spotlight on Northstar
 

Супергероини Marvel Comics
Суперзлодеи Marvel Comics
Канадские супергерои
Персонажи, созданные Крисом Клэрмонтом
Персонажи комиксов, появившиеся в 1979 году
Вымышленные предприниматели
Персонажи, способные управлять светом
Вымышленные геи
Вымышленные учителя
Вымышленные близнецы
Вымышленные писатели
Персонажи Marvel Comics с суперскоростью
ЛГБТ-супергерои Marvel Comics
Мутанты Marvel Comics
Сироты Marvel Comics
Персонажи Людей Икс